

Cinema 
 Man Alive – film del 1945 diretto da Ray Enright
 Man Alive! – film del 1952 diretto da William T. Hurtz

Letteratura 
Lunga vita al morto (Man Alive) – novella di Rex Stout del 1947

Musica 
Man Alive – gruppo musicale israeliano
Man Alive! – album di Stephen Stills del 2005
Man Alive – album dei Man Alive del 2008
Man Alive – album degli Everything Everything del 2010